
Simson (persoon) of Samson, een figuur uit de Bijbel

Verdere betekenissen zijn waarschijnlijk alle vernoemingen naar de Bijbelse figuur.

Personen en personages

Voor- of achternamen van personen
Samson (voornaam), een jongensnaam
Samson van Dol, een Keltisch bisschop en heilige (5e/6e eeuw)
Elisabeth Samson, een Surinaamse zakenvrouw (18e eeuw)
Gideon Samson, een Nederlands kinderboekenschrijver
Günther Samson, een Belgisch acteur, onder meer bekend als wetsdokter Stef Cooreman in Witse
Jerome Samson, een Canadees ijshockeyspeler
Rieke Samson-Geerlings, een voormalig procureur-generaal
Robert Samson, een Nederlands mycoloog

Fictief
Doc Samson, een personage van Marvel Comics
Samson (beer), een fictieve beer uit het Duitse televisieprogramma Sesamstraat
Samson (hond), een fictieve hond verzonnen door Studio 100
Samson en Gert (televisieserie), een Vlaamse kindertelevisieserie rond de gelijknamige personages
De Samsons, het 28e stripverhaal van Jommeke

Films
Samson (1919) van Muhsin Ertugrul
Samson (1936) van Maurice Tourneur met Harry Baur, Gaby Morlay en André Luguet
Samson (1961) van Andrzej Wajda met Serge Merlin
Sansone (1961, Engelse titel Samson) van Gianfranco Parolini met Brad Harris

Geografie
Samson (Alabama), een stad in de Amerikaanse staat Alabama
Samson (Doubs), een gemeente in het Franse departement Doubs
Samson (rivier), een rivier in België
Samson (Scilly-eilanden), een van de Scilly-eilanden
Samson (Thon), een gehucht in Thon, deelgemeente van de Belgische stad Andenne

Literatuur
Samson Agonistes, een tragisch drama van John Milton

Muziek
Samson (oratorium), een oratorium van Georg Friedrich Händel, gebaseerd op John Miltons drama Samson Agonistes
Samson (band), een Britse hardrock- en heavymetalband
Samson (nummer), een lied van de Belgische zangeres Emly Starr en de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival 1981
Samson (Regina Spektor), een lied van de Russisch-Amerikaanse zangeres Regina Spektor van haar album Begin to Hope uit 2006
Samson (album), het eerste album van Samson en Gert

Overige
Samson (bier), een biermerk van de Samsonbrouwerij in het Tsjechische České Budějovice
Samson (tabak), een merk shag, op de markt gebracht door Van Nelle
Samson van Aat, een van de stadsreuzen uit de Belgische stad Aat
Commissie-Samson, een in 2010 door de Nederlandse overheid ingestelde commissie
Samsonfiguur, optocht- of ommegangreuzen

Zie ook
Samson van Dol, Bretons heilige
Saint-Samson (doorverwijspagina)
Samsun (doorverwijspagina)
Simson (doorverwijspagina)